Николай Николаевич Юренков (9 мая 1912 года — 15 июня 1977 года) — российский и советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, командир 7-й гвардейской отдельной танковой бригады, 1-й заместитель командующего, ЧВС 28-й армии Белорусского ВО, Генерал-майор танковых войск ( 31.05.1954).

Биография

Начальная биография 
Родился 9 мая (по ст. ст. 22 апреля) 1912 года. в Казани. Русский. Член ВКП(б) с 1939 года
Образование: Окончил Саратовскую БТШ (1933), Казанские КТУКС (1939), Военной академии им. М. В. Фрунзе (1941), Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1949).

Служба в армии  
В РККА призван 2 июня 1932 года Сталинградским РВК.
Со 2 июня 1932 года по ноябрь 1933 года - курсант Саратовской бронетанковой школы.

С 1 ноября 1933 года командир взвода 4-й механизированной бригады. 

С 29 апреля 1934 года - старший автотехник отд. танкового батальона 6-й стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии. 

С 17 января 1935 года - командир танко-химической роты 1-го отд. химического батальона 2-й стрелковой дивизии. 

С 26 апреля 1938 года - командир роты 1-го мотополка 1-й моторизованной дивизии. С 4 июля по декабря 1938 года - и.д. помощника командира отд. учебного танкового батальона 30-й отд. танковой бригады.

С декабря 1938 года по 20 июля 1939 года - слушатель Казанских курсов усовершенствования технического состава АБТВ. 

С 20 июля 1939 г. по 30 сентября 1941 года - слушатель Военной Академии РККА им. М. В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну 
Войну встретил слушателем  ВАФ. С 30 сентября 1941 года - начальник штаба 16-го танкового полка 16-й танковой бригады. С февраля 1942 г. - заместитель начальника штаба 16-й танковой бригады по оперативной работе.

С 13 июля 1942 года - старший помощник начальника оперативного отдела Управления АБТВ Волховского фронта. 

С 12 октября 1942 года - и.д. начальника штаба 7-й гвардейской отдельной танковой бригады. 

С 7 декабря 1943 года. - заместитель командира 7-й гвардейской отдельной танковой бригады по строевой части. 

С 8 апреля 1944 года - командир 7-й гвардейской отдельной танковой бригады. Приказом НКО № 0123 от 25.04.1944 года утвержден в занимаемой должности.

Представлялся к званию Героя Советского Союза. Вручён орден Красного Знамени.

После войны 
С 5 апреля 1946 года - командир 7-го гвардейского тяжелого танко-самоходного полка 11-й гвардейской танковой дивизии. 

С 18 сентября 1946 года - заместитель командира 22-й гв. механизированной дивизии 3-й Ударной армии ГСОВГ.

С 17 января 1947 года по 23 марта 1949 года - слушатель Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.

С 23 марта 1949 года - командир 12-й гвардейской танковой дивизии. С 30 декабря 1952 года - начальник штаба БТ и МВ Ленинградского военного округа. С 5 марта 1954 года - командир 15-й танковой дивизии. С 6 октября 1956 года - начальник штаба 1-й отд. армии. С 25 июня 1957 г. - 1-й заместитель начальника штаба Белорусского ВО. С 29 июля 1960 года. - 1-й заместитель командующего, ЧВС 28-й армии Белорусского военного округа.

Уволен в запас 9 апреля 1968 года по статье. 60 б (по болезни).

Умер 15 июня 1977 года в Минске. Похоронен в  на 1-м Северном кладбище.

Награды  
 Орден Ленина (1957)
 4 Ордена Красного Знамени (10.02.1944, 27.10.1944, 10.06.1945, 30.04.1954)

 Орден Кутузова II степени (12.07.1944)
 Орден Отечественной войны II степени (25.09.1943)
 Орден Красной Звезды ((17.10.1942))
 Орден Красной Звезды (6.11.1947)
 Медаль «За оборону Москвы»  (1942)
 Медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (22.12.1942)
 Медаль «За оборону Советского Заполярья» (18.03.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)

 Медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)

Память 
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 На могиле установлен надгробный памятник

См. также 
 16-я танковая бригада
 7-я гвардейская тяжёлая танковая бригада

Примечания

Литература 
 
 Гвардии полковник Юренков, Николай Николаевич 
 На Волховском фронте. 1941—1944 гг. М.: «Наука», 1982.

Ссылки 
 Юренков, Николай Николаевич
 Юренков, Николай Николаевич
 История бригады на сайте Танковый фронт
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
 Страница 7 гв. ТТБр на сайте Победа 1945 Портал о фронтовиках

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС

Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)